Абель Овелак:

 Абель Овелак (1843 — 1896) — французский антрополог и лингвист.
 Улица Абеля Овелака — улица в XIII округе Парижа